Horacio Martínez puede referirse a:
Horacio Martínez, beisbolista dominicano de la Negro League.
Horacio Martínez Meza, político mexicano que milita en el Partido de la Revolución Democrática.
Horacio Martínez Prieto, sindicalista español que fue Secretario General de la CNT.